Acest termen se poate referi la:

Fizică
 Plasmă, o stare de agregare a materiei.
Biologie
 Plasmă, o parte componentă a sângelui și limfei.
Citoplasmă, mediul intracelular, situat între membrana celulară și nucleul unei celule.
Tehnologie
Ecran cu plasmă
Lampă cu plasmă